Псиф — топоним в Краснодарском крае:

 Псиф (приток Варнавинского канала) — река в Крымском районе Краснодарского края.
 Псиф (приток Псекупса) — река в Туапсинском районе Краснодарского края.